Абалтусов — русская фамилия.

 Абалтусов, Виктор Евгеньевич (4 августа 1948, Томск — 14 января 1997, Томск) — советский и российский физик, профессор кафедры физической механики Томского государственного университета.
 Абалтусов, Василий Борисович — советский и российский художник .
 Абалтусов, Иван Николаевич (?-1944) — подполковник, командир 248-й истребительного авиационного полка (второго формирования) в 20.04.1943 — 14.02.1944